Змагання з плавання на дистанції 200 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 22 і 23 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 22 червня о 09:20 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 22 червня о 19:36 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 23 червня о 19:01 за місцевим часом.

Примітки 

200 метрів на спині (чоловіки)